Белый пароход — российский благотворительный проект, учреждённый в 2005 году для поддержки музыкально-одарённых детей со сложной судьбой.

История 
Проект сформирован в 2005 году председателем правления Хабаровского краевого благотворительного фонда «АРИДИ» Ириной Анатольевной Юрьевской и оперным певцом Николаем Алексеевичем Диденко.

«Белый пароход» под руководством Николая Диденко с лета 2005 года провел несколько рейсов по Амуру, круиз по Волге (в мае 2012 года), давал концерты в Хабаровском крае, в Москве на сцене Дворца на Яузе в 2011 году и в театре «Новая опера» в 2012 году, в Московском Международном Доме Музыки в 2016—2017 годах, в концертном зале П. И. Чайковского Московской филармонии в 2018 году. С 2014 года в связи с продажей теплохода «Василий Поярков», на базе которого много лет проходили творческие смены проекта, проект стал сухопутным детским лагерем.

Деятельность 
«Белый пароход» представляет собой программу музыкальной реабилитации, обучения вокалу, игре на музыкальных инструментах, работе в хоре для музыкально-одарённых детей с ограниченными физическими возможностями, детей из неполных семей, детских домов и интернатов.

За годы существования «Белого парохода» его воспитанники и выпускники получили музыкальное образование в таких ведущих учебных заведениях России как Академия хорового искусства им. В.Попова, ГМУЭДИ, РАМ им. Гнесиных, принимали участие в различных детских и юношеских конкурсах, участвовали в Дельфийских играх, в детском Евровидении, «Голос. Дети», в музыкальном проекте телеканала НТВ «Ты супер», обрели новые семьи, опекунов и получили возможность изменить свою прежнюю жизнь.

На данный момент проект поддерживается Фондом поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый Пароход», созданном в 2017 году. Также среди партнёров и спонсоров — благотворительный фонд бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева «САФМАР», нефтяная компания «Лукойл», благотворительный фонд «Система», фонд «СУЭК-Регионам», Росэлектроника, и другие.

Основными задачами проекта являются выявление, поддержка, реабилитация детей средствами искусства и помощь в получении профессионального музыкального образования.

Так, например, результатом работы вокальной школы становится итоговый гала-концерт в конце каждого рейса «Белого Парохода» и гастроли в течение года по разным регионам России. За годы существования проекта в нём приняли участие более 800 детей.

Работу проекта положительно оценили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, актёры Сергей Юрский и Екатерина Гусева, композитор Александра Пахмутова, поэт Николай Добронравов, оперная певица Анна Нетребко.

Награды 
Благотворительный проект «Белый пароход» стал финалистом премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник — Дальний Восток 2017» в категории «Лучший проект в области благотворительности».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Негосударственные организации России
Благотворительные организации России